Cher, celým jménem Cherilyn Sarkisian LaPierre (* 1946) je americká zpěvačka

další významy
 Chér (album, 1966), eponymní album zpěvačky Cher
 Chér (album, 1971), eponymní album zpěvačky Cher
 Cher (album, 1987), eponymní album zpěvačky Cher
 Cher (departement), departement ve Francii
 Cher (řeka), řeka ve Francii
 Cher Lloyd, britská zpěvačka (* 1993)

Externí odkazy